ZZU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mzuzu (Malawi)